Драфт НХЛ 1988 года состоялся 11 июня 1988 года в Монреале на арене «Монреаль-Форум» — домашней арене клуба «Монреаль Канадиенс». Первым номером драфта стал Майк Модано, выбранный клубом «Миннесота Норт Старс».

Выбор игроков 
Обозначения: В — вратарь; З — защитник; ЛН — левый нападающий; ПН — правый нападающий; ЦН — центральный нападающий; Н — нападающий (обычно крайний форвард)Выделены обладатели Кубка Стэнли

Раунд 1

Второй раунд

Известные игроки, выбранные в последующих раундах

Ссылки 
Драфт 1988 на hockeydb.com

Драфты НХЛ